Йонна Ли (швед. Jonna Lee, полное имя Йонна Эмили Ли Нильсон (швед. Jonna Emily Lee Nilson), (3 октября 1981) — шведская певица и автор-исполнитель из Линчёпинга, Швеция, живёт и работает в Лондоне и Стокгольме. Является основателем и главным участником шведского аудиовизуального проекта iamamiwhoami.

Биография 
Йонна Ли родилась 3 октября 1981 года в Линчёпинге и выросла в небольшой шведской деревне живя с матерью. Уже с раннего возраста Йонна показала себя музыкально одаренным ребёнком, несмотря на то, что никто в её семье не занимался музыкой.

Ещё будучи подростком Йонна уезжает в Лондон искать для себя работу на музыкальном поприще. Она дебютирует в музыкальном бизнесе в возрасте 17-ти лет, когда дуэт, в котором она участвовала, выпустил свой первый альбом. Однако Ли вскоре покидает дуэт, чтобы начать сольную карьеру, научившись играть ещё на нескольких инструментах, которых было бы достаточно для того, чтобы претворить её творческие планы в жизнь.

Позже Ли переезжает обратно в Швецию, в Стокгольм, где становится частью местной стокгольмской андерграундной инди-сцены, при этом сохраняя контакты с Лондоном. В Стокгольме Ли стала писать свою собственную музыку, которую она распространяла через свой веб-сайт, пока не подписала весной 2007 года контракт со шведским инди-лейблом Razzia Records. В 2007—2009 гг. на этом лейбле она выпустила два своих альбома, однако позже рассталась с ним, основав свой независимый лейбл To Whom It May Concern в 2010 году.

Музыкальная карьера 
Она выпустила свой первый сольный альбом 10 Pieces, 10 Bruises на шведском лейбле Razzia Records 10 октября 2007 года и на японском лейбле P-Vine Records 4 июля 2008. Её первыми синглами стали Dried Out Eyes и And Your Love в дуэте с английским автором-исполнителем Эдом Харкуртом, который также спродюсировал три её песни на альбоме. Остальные же песни на её первом альбоме были спродюсированы в сотрудничестве с Клаэсом Бъёрклундом, играющим в английской брит-поп группе Travis. Вскоре состоялся релиз видеоклипа And Your Love, а сингл этой песни был выпущен 23 января в Скандинавии. В записи третьего сингла I Wrote This Song принимал участие барабанщик Supergrass Дэнни Гоффи (Danny Goffey), а сам сингл был записан в его доме в Гэмпшире, Англия.

В сентябре 2008 года Йонна выпустила мини-альбом This War с пятью песнями — демо к её второму альбому, ко всему прочему содержащему песню This Light, включенную в ротацию шведского радио несмотря на то что она не являлась синглом. Песня также присутствует и на альбоме.

В 2009 году второй альбом This Is Jonna Lee, спродюсированный ею совместно Клаэсом Бъёрклундом, появился на iTunes. Первый сингл из этого альбома получил название My High, а второй, Lake Chermain транслировался на шведском радио. Второй альбом, по словам Йонны, получился более откровенным и отличающимся от первого, но в музыкальном плане был связан с её предыдущими работами.

Среди сессионных музыкантов, приглашенных на запись This Is Jonna Lee, были Нил Примроуз (Neil Primerose) из Travis, Анника Норлин (Annika Norlin) из Hello Saferide и Андреа Келлерман (Andrea Kellerman) из Firefox AK.
За годы карьеры Ли также записала кавер-версии других исполнителей. Её первым известным кавером стала песня The District Sleeps Alone Tonight группы Postal Service, включенная в её дебютный сингл Dried Out Eyes. Позже, её версия песни The Killers Human привлекла внимание американских блогеров. В октябре состоялся релиз её кавера на песню Violent Playground группы Nitzer Ebb, играющей индастриал электро. Nitzer Ebb, в свою очередь, найдя этот кавер в интернете, опубликовали его и интервью с Йонной Ли на своем веб-сайте.

Кроме того, с 2009 Ли работала ведущей радио-концертов на радиостанции Sveriges Radio P3.

Награды, отзывы критиков и признание 
В мае 2009 альбом Йонны «This Is Jonna Lee» был выбран «Next Big Thing» на главной странице iTunes USA.

В марте 2010 Ли выступила на фестивале SXSW в техасском городе Остин. После этого выступления, в списке Next Big Sound (веб-сайта, занимающегося анализом статистики популярности музыкантов в интернете) она вошла в пятерку музыкантов по скорости добавления к ней в друзья поклонников в различных соцсетях.

В 2010 году Йонна Ли была номинирована в номинации «лучший автор-исполнитель» на Manifest Award.

Также, ряд музыкальных наград получил её проект iamamiwhoami.

iamamiwhoami 
В марте 2010 в интернете разгорелась весьма серьёзная дискуссия по поводу того, является Йонна Ли той самой девушкой из вирусных музыкальных видеоклипов, выложенных на YouTube каналом под загадочным названием iamamiwhoami, хотя менеджеры Ли утверждали, что ничего не знают об её участии в этом проекте. По сведениям rraurl.com
и MTV Brasil, режиссёром видеоклипа «о» является Виктор Кумлин, который также работал над клипом Ли Something So Quiet.

Вскоре Ли была неофициально идентифицирована как iamamiwhoami, когда на её канале был выложен клип «t». Также её лицо стало отчетливо узнаваемо на последующих видео и на фестивале Way Out West в Гётеборге, где она выступала. Проект был номинирован на различные награды, и, кроме того, получил премию Грэмми в номинации «инноватор года». В июне 2012 года под лейблом To Whom It May Concern через Co-Operative Music вышел дебютный альбом iamamiwhoami kin, где Йонна Ли значилась как продюсер и автор песен iamamiwhoami, тем самым подтверждая что она — iamamiwhoami (что к тому времени было уже известно). Вскоре, в августе 2012 Ли в интервью The Guardian сказала, что на тот момент «заново раскрывала себя в качестве iamamiwhoami», при этом упомянув, что она остается «прежней», но «открыла другие стороны самой себя».

ionnalee 
После значительного перерыва с момента релиза «Blue» в 2017 году Ли возвращается под псевдонимом ionnalee и открывающим новый виток ее творчества синглом «SAMARITAN». Видео к синглу выходит с пометкой «Сhapter 2», что дало поклонникам надежду на продолжение серии.

В ноябре 2017 Ли объявляет дату выхода нового альбома «Everyone afraid to be forgotten» — 16 февраля 2018 года.

В период с марта 2017 по февраль 2018 выходят синглы:
 «NOT HUMAN» (video — Chapter 6);
 «SIMMER DOWN» (без видео);
 «GONE» (video — Chapter 8);
 «DUNES OF SAND» (video — ionnalee; DUNES OF SAND live in Fivelstad — без номера главы);
 «JOY» (video — Chapter 5)

В феврале 2018 года Ли на личном и официальном аккаунтах лейбла «To whom it may concern.» объявляет о краудфандинговом сборе средств на предстоящий тур, посвященный выходу нового альбома. Необходимая сумма была собрана поклонниками творчества Йонны за пять дней при помощи платформы Kickstarter. Первым городом предстоящего гастрольного тура объявлен Лондон.

16 февраля 2018 года состоялся релиз аудиовизуального фильма — ionnalee; EVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN (film), также свет увидел одноименный альбом.

Дискография

Синглы 

Прочее
 «Violent Playground», compilation track (2009)

Альбомы 
 10 pieces, 10 bruises, album 2007
 This War EP, EP 2008
 This is Jonna Lee, album 2009
 ionnalee — EVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN, 2018
 ionnalee — REMEMBER THE FUTURE, 2019
 ionnalee — KRONOLOGI, 2020
 ionnalee — KONSERT, 2021

Примечания

Ссылки 

 
 To whom it may concern.

Родившиеся в 1981 году
Певцы и певицы Швеции
Режиссёры видеоклипов Швеции